Sandy Spring ou Sandy Springs sont des toponymes pouvant désigner:

Toponyme

Sandy Spring, communauté du Maryland
Sandy Springs, ville de la Géorgie
, communauté de l'Ohio
, communauté de la Caroline du Sud

Voir aussi
, communauté du Maryland

Homonymie de toponyme